UDS est un sigle qui peut se rapporter aux universités suivantes :
 Université de Dschang (Dschang, Cameroun)
 Université de Sherbrooke (, Canada)
 University for Development Studies (Tamale, Ghana)

Ce sigle peut aussi se rapporter à tort aux universités suivantes :
 Université de Strasbourg (connue sous Unistra) (Alsace, France) 
 Université de Savoie (connue sous USMB) (Savoie, France)

UDS peut aussi signifier :
 Ubuntu Developer Summit, une réunion des programmeurs locaux de la distribution GNU/Linux Ubuntu
 Un Des Sens, festival multiculturel créé et organisé par des étudiants de l'INSA de Rennes
 Unified Diagnostic Services, (ISO 14229-1) Protocole de diagnostic pour véhicules automobiles
 Union démocratique sénégalaise, un parti politique sénégalais
 Unione degli Studenti, un syndicat lycéen italien (pour les 14-20 ans environ)
 Urban Dance Squad, un groupe de rock néerlandais.